Frösåker kan syfta på:

Frösåker (äpple) – en äppelsort
Frösåkers brygga – en turistattraktion och ett maritimt museum
Frösåkers församling – en församling i Uppsala stift 2006–
Frösåkers härad – ett härad i Uppland
Frösåkers gård – en gård i Kärrbo socken i Siende härad, Västmanland
Frösåkers GK – en golfklubb i anslutning till Frösåkers gård